Rheinstraße 1 ist die Adresse folgender Bauwerke:
 Rheinstraße 1 (Linz am Rhein), Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Rheinstraße 1 (Mariaweiler) in Düren-Mariaweiler, Nordrhein-Westfalen